Acrasiella is een geslacht van vlinders van de familie tandvlinders (Notodontidae), uit de onderfamilie Notodontinae.

Soorten 
A. curvilinea (Swinhoe, 1907)
A. curvillinea Swinhoe, 1907
A. hypochlora (Kiriakoff, 1960)

Tandvlinders